Мејсон Сити има више значења:
 Мејсон Сити (Ајова)
 Мејсон Сити (Илиноис)
 Мејсон Сити (Небраска)